Mitterbach  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Mitterbach am Erlaufsee, Gemeinde in Niederösterreich

Orte:
 Mitterbach (Berchtesgaden),  Ortsteil des Marktes Berchtesgaden im Landkreis Berchtesgadener Land in Bayern

 Mitterbach (Sankt Aegyd am Neuwalde), Ortsteil der Marktgemeinde Sankt Aegyd am Neuwalde im Bezirk Lilienfeld in Niederösterreich

 Mitterbach (Gemeinde Grünbach),  Ortschaft von Grünbach in Oberösterreich

 Mitterbach (Gemeinde Gasen), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Gasen, Bezirk Weiz, Steiermark
 Mitterbach (Gemeinde Jagerberg), Rotte in der Marktgemeinde Jagerberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Mitterbach (Gemeinde Mariazell), Rotte in der Stadt Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Mitterbach (Gemeinde Neuberg), Streusiedlung in der Marktgemeinde Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Mitterbach (Gemeinde Sankt Margarethen), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Sankt Margarethen bei Knittelfeld, Bezirk Murtal, Steiermark

Gewässer:
 Mitterbach (Auersbach), linker Zufluss des Auersbachs bei Unterauersbach, Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Mitterbach (Ardningbach), linker Zufluss des Ardningbachs bei der Ardningalm, Gemeinde Ardning, Bezirk Liezen, Steiermark
 Mitterbach (Ebersbach), linker Zufluss des Ebersbachs (zur Queich) nach der Knochenmühle, Ortsgemeinde Wernersberg, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Mitterbach (Eschbach), linker Zufluss des Eschbachs (zum Mörnbach) bei Mörmoosen, Markt Tüßling, Landkreis Altötting, Bayern und rechter Abzweig des Mörnbachs
 Mitterbach (Fölzbach), rechter Zufluss des Fölzbachs bei Fölz, Gemeinde Thörl, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Mitterbach (Gasenbach), rechter Zufluss des Gasenbachs bei Gasen, Bezirk Weiz, Steiermark
 Mitterbach (Köberlbach), rechter Zufluss des Köberlbachs bei der Brünnalm, Gemeinde Gaishorn am See, Bezirk Liezen, Steiermark
 Mitterbach (Kohlbergbach), rechter Zufluss des Kohlbergbachs bei Mitterbachgraben, Gemeinde Paldau, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Mitterbach (Königsseer Ache), rechter Zufluss der Königsseer Ache bei Mitterbach, Markt Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Mitterbach (Moosgraben), linker Zufluss des Moosgrabens (zur dort noch Schandelgraben genannten Schandel, zur Isen) bei Zangberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Mitterbach (Mur, Knittelfeld), am Oberlauf Möschbach, rechter Zufluss der Mur gegenüber Knittelfeld, Bezirk Murtal, Steiermark
 Mitterbach (Mur, Peggau), linker Zufluss der Mur bei Peggau, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Mitterbach (Mur, Übelstein), linker Zufluss der Mur bei Übelstein, Gemeinde Bruck an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Mitterbach (Poppendorfer Bach), rechter Zufluss des Poppendorfer Bachs bei Krusdorf, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Mitterbach (Raxenbach), rechter Zufluss des Raxenbachs bei Mitterbach, Gemeinde Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Mitterbach (Rottbach), rechter Zufluss des Rottbachs (zum Weiherbach, zum Aspengraben, zur Maisach, zur Amper) bei Rottbach, Gemeinde Maisach, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Mitterbach (Salzach), Bach zur Salzach bei Golling im Tennengau, Land Salzburg
 Mitterbach (Saßbach), linker Zufluss des Saßbachs bei Eichfeld, Gemeinde Mureck, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Mitterbach (Steinfeldbach), linker Zufluss des Steinfeldbachs bei Wetzelsdorf bei Jagerberg, Gemeinde Jagerberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Mitterbach (Wasserfallboden), Bach zum Stausee bei Kaprun in der Glocknergruppe, Land Salzburg

Siehe auch:
 Mittelbach